Кето́ и Котэ́ () может означать:
 Кето и Котэ (опера) — комическая опера (оперетта) Виктора Долидзе по мотивам пьесы Авксентия Цагарели «Ханума».
 Кето и Котэ (фильм) — фильм 1948 года.
 «Кето и Котэ» — другое название фильма «Ханума» 1926 года.